Sven-Olof Olsson kan avse följande personer:

Sven-Olof Olson (1926–2021), svensk militär
Sven-Olof Olsson (1924–1971), svensk konstnär
Sven-Olof Olsson - svensk musiker 
Sven-Olof Garland (1914–2005), svensk konstnär

Se även
Sven Olson (1930–2008), svensk gitarrist, fullständigt namn Sven Olof Halvard Olson